Vilhjálmur Finsen (7 de novembro de 1883 — 11 de outubro de 1960) era um jornalista islandês. Foi fundador do jornal Morgunblaðið.

Jornalistas da Islândia